To Lose My Life..., album du groupe White Lies
 To Lose My Life, single extrait de cet album